FK Tachov je český fotbalový klub z Tachova a hraje Přebor Plzeňského kraje. Klub byl založen v roce 1950.

Koncem podzimu roku 1995 odehrál na jeho stadionu FC Union Cheb svá tři domácí ligová utkání v azylu proti Brnu (3:1), Spartě (3:3) a Plzni (1:2).

Umístění v jednotlivých sezonách 
 2007/08: Přebor Plzeňského kraje – 1. místo (postup)
 2008/09: Divize A – 11. místo
 2009/10: Divize A – 13. místo
 2010/11: Divize A – 9. místo
 2011/12: Divize A – 11. místo
 2012/13: Divize A – 4. místo
 2013/14: Divize A – 3. místo
 2014/15: Divize A – 1. místo (postup)
2015/16: ČFL – 11. místo
2016/17: ČFL – 5. místo (sestup do kraje)
2017/18: Přebor Plzeňského kraje – 1. místo (postup)
2018/19: Divize A – 11. místo (sestup do okres)
2019/20: Okresní přebor Tachov – 3. místo (zrušeno a postup)
2020/21: I. B třída Plzeňského kraje – 1. místo (zrušeno a postup)
2021/22: I. A třída Plzeňského kraje – 2. místo (postup)
2022/23: Přebor Plzeňského kraje

Odkazy

Reference 
 
Tachov, FK
Tachov, FK
Sportovní kluby v Tachově
Fotbal v Tachově

Externí odkazy 

Oficiální stránky klubu
 Profil klubu na stránkách FAČR
 Profil klubu na stránkách Transfermarkt
 Profil klubu na stránkách českého poháru